«20 минут» — медийный бренд, принадлежащий холдингу «20 Min Holding», который в свою очередь принадлежит испанскому  медиаконцерну Henneo. 

Под этим брендом выходят ежедневные бесплатные газеты во Франции («20 minutes» на французском языке), Испании («20 minutos» на испанском языке) и Швейцарии (на французском и «20 Minuten» на немецком языке), а также на Украине («20 хвилин» на русском и украинском языках). Распространяются по свободной лицензии CC-BY-SA. Холдинг является лидером на рынке свободных газет в Испании, Франции, Швейцарии. Газета впервые начала публиковаться в Испании в 1999 году мадридской фирмой «Multiprensa & Mas S.L.».

Название «20 минут» соответствует среднестатистическому времени, которое европеец проводит в общественном транспорте за чтением газет по пути на работу.

Ссылки
20 minutes (Франция)
20 minutos (Испания)
20 Minuten (Швейцария)
20 хвилин (Украина)

Средства массовой информации
Пресса
Торговые марки Испании
Торговые марки Норвегии
Торговые марки Украины
Торговые марки Франции
Торговые марки Швейцарии